Osoby:
 Hermann Broch (1886 - 1951), pisarz austriacki
 Karl Reinhard Broch (1904, Solingen - ?), zbrodniarz nazistowski
 Maurycy Broch (1888 - 1940), adwokat, oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Nicolai Cleve Broch (* 1975, Oslo), norweski aktor
 Olaf Broch (1867 - 1961), norweski językoznawca, slawista
 Rudolf Broch (1871, Prossnitz - 1942), oficer armii Austro-Węgierskiej

Inne:
 broch – typ kamiennych budowli o kształcie masywnej wieży

Zobacz też:
 Broh